War and Peace (1956), een film uit 1956
 War and Peace (1968), een Russische film uit 1968 (aka Voyna i mir)

Zie ook Oorlog en Vrede